Comitatul Lowndes (în original, Lowndes County, conform unui nume de familie folosit în arealul limbii engleză, numele Lowndes) este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Lowndes, statul  (Formate AL -- Categorie și format)
 Comitatul Lowndes, statul  (Formate GA -- Categorie și format)
 Comitatul Lowndes, statul  (Formate MS -- Categorie și format)

Vezi și 

 Lowndes (dezambiguizare)
 Lowndes (nume)
 Lown (dezambiguizare)
 Lown (nume)

Dezambiguizare
Nume proprii